Joseph Souberbielle (1754-1846), médecin français ;
 Jacques Souberbielle (1763-1841), homme politique français ;
 Édouard Souberbielle (1899-1986), organiste français ;
 Madeleine Bloy-Souberbielle (1897-1990), violoniste et compositrice française.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français